Tipsligan 2016 är den 27:e säsongen av Tipsligan och Finlands högsta division i fotboll. De regerande mästarna är SJK. Nykomlingarna var PS Kemi som vann Ettan samt PK-35 som gick upp via playoff. De ersätter FF Jaro som föll ur ligan 2015, samt playoff förlorarna KTP. IFK Mariehamn tog hem mästartiteln, den första i klubbens historia.

Spelplatser

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

FC Inter Åbo spelar i Tipsligan säsongen 2017.

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Anmärkningslista

Källor
 Tipsligans officiella webbplats

Noter 

2016 i Finland
Fotbollssäsongen 2016
2016